Yate (Engeland), een plaats in het bestuurlijke gebied South Gloucestershire, in het Engelse graafschap Gloucestershire
Yaté (Nieuw-Caledonië), een gemeente in Nieuw-Caledonië